Der griechische Name Kallinikos (Καλλίνικος) steht unter anderem für:

 Kallinikos I. († 705), Patriarch von Konstantinopel von 693 bis 705; Heiliger der orthodoxen Kirche
 Kallinikos von Petra, griechischer Rhetor und Geschichtsschreiber
 Callinicus (Exarch), oströmischer Exarch in Ravenna
 Kallinikos von Heliopolis, Erfinder des griechischen Feuers
 Kallinikos (Hagiograph), Mönch zu Ruphinianai in Bithynien und Hagiograph aus dem 5. Jahrhundert
 die griechische Namensform des Orts Callinicum (heute Ar-Raqqa)